Solecurtus är ett släkte av musslor. Solecurtus ingår i familjen Solecurtidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Solecurtus